Койн, Джерри Аллен — биолог.
 Койн, Ирмгард — немецкая писательница и сценарист.
 Койн, Кевин — рок-музыкант.
 Койн, Питер (род. 1958) — английский футболист.
 Койн, Том (1954—2017) — американский музыкальный мастеринг-инженер.
 Койн, Уильям (1936—2013) — американский политик, член Палаты представителей от Пенсильвании (1981—2003).